Туризм в Бурунди — это отрасль экономики в Бурунди. Одной из достопримечательностей статьи можно считать Бужумбуру, крупнейший город и бывшую столицу. Также достаточно популярно озеро Танганьика.

Индустрия туризма 
В Бурунди есть достаточное количество природных ресурсов, флора и фауна, которые могут привлечь туристов. Однако туризм играет крайне незначительную роль в ВВП страны. Так, в 2013 году ВВП туристической отрасли составил 2,1 % от ВВП страны, в 2014 году — 2 %.

По данным Всемирного банка, в 2000-х годах в Бурунди росло количество иностранных туристов. Так, 2000 году Бурунди посетили около 29 000 иностранцев, а в 2005 году их число увеличилось до 148 000. В 2006 году этот показатель составил 214 000. Затем количество туристов уменьшилось: в 2010 году страну посетило всего 142 000 туристов. После этого произошёл политический кризис, который значительно навредил туризму.

Инфраструктура крайне бедна. Возможностей для заселения туристов и их перевозки крайне мало. В 2010 году правительство Бурунди создало 20-летний план для улучшения туристической инфраструктуры в стране. Он будет выполняться совместно с Африканским банком развития. Также этот проект финансировался другими странами и некоторыми организациями.

Вакцинация 
На территории страны возможно заражение, поэтому, как правило, приезжие должны сделать прививку от желтой лихорадки.

Малярия — эндемичное заболевание, встречается в Бурунди, но имеет ограниченный ареал.

Также может потребоваться вакцинация от холеры.

Достопримечательности 
Экотуризм — одно из основных направлений туризма в Бурунди. ,  и озеро Танганьика — это территории, где обитают дикие животные. Есть также озера диких птиц, например, озеро Рихинда. Территория этого озера считается заповедником.

Барабанщики в Бурунди (известны как Abatimbo) также привлекают туристов. Деревянные барабаны — это часть древней культуры Бурунди. Их звук считается «древним» и «священным», является символом единства. В 2014 году ритуальный бурундийский танец был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В Бурунди нет объектов всемирного наследия, признанных ЮНЕСКО, но 10 объектов включены в предварительный список. Эти 10 объектов — это , , Мурамвья, Гасумо (самый южный исток Нила), озеро Рвинда, озеро Танганьика, , ,  и водопады Кагеры.

Галерея

См. также 
 Бурунди

Примечания 

Экономика Бурунди
Страницы с непроверенными переводами